Ричард Тифани Гир (; Филаделфија, 31. август 1949) амерички је филмски глумац.

Родом из Филаделфије, одрастао је на очевој фарми у близини града Сиракјуз у савезној држави Њујорк. Већ у школским данима се почео бавити глумом у школској позоришној групи. Свира неколико инструмената (клавир, гитара, труба). Спортска стипендија му је омогућила студирање филозофије на универзитету у Масачусетсу.

Глумачку каријеру започео је 1969. године и то разним улогама у бродвејским продукцијама, а на филму је дебитовао 1975. године. Али тек 1980. године се прославио у Америчком жиголу. Његов изглед и талент за карактерне улоге главни су му адут, па тако добија редовно улоге, али никада није освојио Оскара.

Награде 
 Награђен Златним глобусом (мјузикл или комедија) за филм Чикаго, 2002. године.

Филмографија 

|-
| 1977. || || -{Looking for Mr. Goodbar}- || Tony Lo Porto || 
|-
| 1978. || || Bloodbrothers || Thomas Stony De Coco || 
|-
| 1978. || || -{Days of Heaven}- || Bill || 
|-
| 1979. || Јенки || -{Yanks}- || Matt Dyson || 
|-
| 1980. || Амерички жиголо || -{American Gigolo}- || Julian Kaye || 
|-
| 1982. || Официр и џентлмен || -{An Officer and a Gentleman}- || Zack Mayo || 
|-
| 1982. || Шоу наказа || -{Creepshow}- || човек на ТВ-у || 
|-
| 1983. || || Beyond the Limit || Dr. Eduardo Plarr || 
|-
| 1983. || До последњег даха || -{Breathless}- || Џеси Лаџек || 
|-
| 1984. || || -{The Cotton Club}- || Dixie Dwyer || 
|-
| 1985. || || -{King David}- || David || 
|-
| 1986. || || -{No Mercy}- || Eddie Jillette || 
|-
| 1986. || || -{Power}- || Pete St. John || 
|-
| 1988. || || -{Miles from Home}- || Frank Roberts, Jr. || 
|-
| 1990. || Згодна жена || -{Pretty Woman}- || Едвард Луис || 
|-
| 1990. || Унутрашња контрола || -{Internal Affairs}- || Денис Пек || 
|-
| 1991. || || -{Rhapsody in August}- || Clark || 
|-
| 1992. || Последња анализа || -{Final Analysis}- || Dr. Isaac Barr || 
|-
| 1993. || || -{Mr. Jones}- || Mr. Jones || 
|-
| 1993. || Самерсби || -{Sommersby}- || John Robert 'Jack' Sommersby || 
|-
| 1993. || || -{And The Band Played On}- || The Choreographer || 
|-
| 1994. || || -{Intersection}- || Vincent Eastman || 
|-
| 1995. || Први витез || -{First Knight}- || Lancelot || 
|-
| 1996. || Исконски страх || -{Primal Fear}- || Martin Vail || 
|-
| 1997. || Шакал || -{The Jackal}- || Declan Joseph Mulqueen || 
|-
| 1997. || Црвени угао || -{Red Corner}- || Jack Moore || 
|-
| 1999. || Згодна млада || -{Runaway Bride}- || Ike Graham || 
|-
| 2000. || Доктор Ти и жене || -{Dr. T & the Women}- || Dr. T || 
|-
| 2000. || Јесен у Њујорку || -{Autumn in New York}- || Will Keane || 
|-
| 2002. || Чикаго || -{Chicago}- || Billy Flynn || 
|-
| 2002. || Неверна жена || -{Unfaithful}- || Edward Sumner || 
|-
| 2002. || Мотманово пророчанство || -{The Mothman Prophecies}- || John Klein || 
|-
| 2004. || Јесте ли за плес? || -{Shall We Dance}- || John Clark || 
|-
| 2005. || Реч по реч || -{Bee Season}- || Saul Naumann || 
|-
| 2007. || Лов у Босни || -{The Hunting Party}- || || 
|-
| 2007. || || -{I'm Not There}- || Боб Дилан || 
|-
| 2007. || || -{The Libreg Incident}- || Max Owens || 
|-
| 2007. || || -{The Flock}- || Agent Erroll Babbage || 
|-
| 2007. || Подвала || -{The Hoax || Clifford Irving}- || 
|-
| 2008. || Ноћи у Родантеу || -{Nights in Rodanthe}- || Dr. Paul Flanner || 
|-
| 2009. || Хачико: Прича о псу || -{Hachi: A Dog's Tale}-'' || Паркер Вилсон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Ја само радим оно што волим (Политика, 6. јул 2015)

Рођени 1949.
Људи из Филаделфије
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус